Burgess puede referirse a:

Una palabra inglesa (en plural, burgesses) que en origen expresaba un concepto similar al de burgués (freeman -hombre libre- de un borough).

Apellido 

 Anthony Burgess, escritor británico.
 Edward Sandford Burgess, botánico estadounidense.
 Ernest Burgess sociólogo canadiense.
 Guy Burgess, doble agente británico-soviético.
 Warren E. Burgess ictiólogo estadounidense.
 William Starling Burgess, pionero de la aviación estadounidense.

Músicos
 Mark Burgess
Paul Burgess
 Colin Burgess

Deportistas
Ben Burgess, futbolista irlandés.
Harry Burgess futbolista británico.
 Derrick Burgess jugador de fútbol americano estadounidense.
 Bob Burgess jugador de rugby neozelandés.
 Ron Burgess jugador de fútbol británico.

Media
Melvin Burgess, escritor de literatura infantil británico.
Thornton Burgess, escritor de literatura infantil estadounidense.
Janice Burgess, escritora y productora de televisión.
Mitchell Burgess, guionista.

Nombre 

 Burgess Sidney Gaither (1807–1892), político estadounidense
 Burgess Gardner (1936), músico de jazz
 Burgess Jenkins (1973), actor
 Burgess Meredith (1907–1997), actor
 Burgess Owens (1951), jugador de fútbol americano
 Burgess Whitehead (1910–1993), jugador de baseball
 Burgess Abernethy, actor

Topónimos 

Reino Unido:
Burgess Park, Londres.
Burgess Hill, Sussex.

Estados Unidos:
Burgess (Misuri).
Burgess (Carolina del Sur).
Burgess (Virginia).
Municipio de Burgess (condado de Bond, Illinois).

Canadá:
 Monte Burgess, de las Montañas Rocosas, donde se halló el yacimiento de Burgess Shale.

Burgess Shale
 Esquisto de Burgess (Burgess Shale), estrato geológico y yacimiento paleontológico de gran importancia para la historia de la ciencia, denominado así por haberse hallado en el monte Burgess.
 Fauna de Burgess Shale, la reconstruida para el periodo geológico del que es muestra ese yacimiento. Menos usual es la expresión Flora de Burgess Shale.

Otros usos

Burgess House, nombre de varios edificios o instituciones
House of Burgesses, institución parlamentaria de la colonia de Virginia
Burgess model, modelo Burgess o modelo de zonas concéntricas, un modelo científico en geografía urbana (geografía cuantitativa).

Burgess Model H, uno de los primeros aeroplanos (hubo otros modelos identificados con letras hasta el U, entre 1911 y 1917, de la Burgess Company).
Burgess reagent o methyl N-(triethylammoniumsulfonyl)carbamate, usado en química orgánica

Church Burgesses o Twelve Capital Burgesses and Commonalty of the Town and Parish of Sheffield, organización caritativa de Sheffield establecida en 1554 por división de la Burgery of Sheffield o Sheffield Town Trust de 1297.
The Royal Burgess Golfing Society of Edinburgh, el más antiguo club de golf del mundo, fundado en Edimburgo en 1735.

Notas